Coprozerconidae — семейство троглобионтных клещей из отряда Mesostigmata (Zerconoidea или Epicrioidea). 2 рода. Голарктика. Ассоциированы с млекопитающими (предположительно, пещерные сапрофаги). Микроскопического размера клещи (длина  менее 0,3 мм). Описанный в 1999 году вид Coprozercon scopaeus был обнаружен в Национальный парке «Мамонтова пещера» (штат Кентукки, США) в экскрементах лесного хомяка Neotoma magister. Второй вид этого семейства Neocoprozercon europaeus был найден в сходных условиях: в пещере в Словакии на экскрементах барсука (Meles meles) и позднее там же в разрыхленной почве, вероятно, в местах спячки енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides). Первоначально семейство рассматривалось как сестринское к Zerconidae.

 
  — США
 
  — Европа, Словакия

Примечания 

Гамазовые клещи
Семейства паукообразных